

Старе Шарне — колишнє село в Народицькому районі Житомирської області.

Шарне () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Шарне () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона